Майори — топоним.

 Майори — коммуна в Италии.
 Майори — район латвийского города Юрмала.
 Майори — железнодорожная станция в Юрмале.